Freeway — американский рэпер.
 Freeway — альбом российской поп-группы Smash!! 2003 года выпуска.